Käpler ist der Familienname folgender Personen:
 Melchior Christian Käpler (1712–1793), deutscher Forstmann
 Wilhelm Heinrich Käpler (1740–1805), deutscher Forstmeister